Роберт Цандер (Зандер) (1892—1969) — немецкий ботаник.
 Роберт Зандер (1895—1966) — шведский футболист.